Julius-Echter-Kirche steht für:

 St. Laurentius (Schönau an der Brend)
 Allerheiligen (Leinach) (umgangssprachlich)